Дейк — фамилия (, в южном варианте (Бельгия) , ,
 Дейк, Артур Уильям (1910—2000) — американский шахматист, гроссмейстер (1986).
 
 Дейк, Нильс ван (1933—2003) — норвежский шахматный композитор, международный мастер (1961) и международный арбитр (1966) по шахматной композиции.

См. также 
 Ван Дейк (фамилия)